«Sturmfahrt» () — сьомий студійний альбом німецького рок-гурту Eisbrecher. В Німеччині альбом вийшов 18 серпня 2017.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Eisbrecher
Альбоми Metropolis Records
Альбоми німецьких виконавців